Оптиматы:
 Оптиматы —  идейно-политическое течение в Древнем Риме.
 Оптиматы (фема) — подразделение и фема в Византийской империи.